A Seleção Belga de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Escalação

Classificação

Primeira fase 

Como cabeça de chave do grupo H, a Bélgica enfrentou as seleções da Argélia, da Rússia e da Coreia do Sul.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014